Ferdinand Dümmler kan syfta på:

* Ferdinand Dümmler (1777–1846), tysk bokhandlare och förläggare
 Ferdinand Dümmler (1859–1896), tysk klassisk filolog och arkeolog